

Sciences et techniques

Biologie 
 Chez les quadrupèdes, le garrot est une zone du corps située sur le dessus, à la jonction du cou et du dos.
 La hauteur au garrot est la distance du haut du garrot au sol, mesurée en plaçant la toise à l'arrière de la jambe. C'est le repère de taille d'un certain nombre de quadrupèdes, notamment les chevaux et les chiens.
 Les garrots, ou Bucephala, sont un genre de canards, de la famille des Anatidae. Ils comprennent notamment le Garrot à œil d'or (Bucephala clangula), le Garrot d'Islande (Bucephala islandica) et le Petit Garrot (Bucephala albeola).

Médecine 
 Le garrot est un dispositif destiné à interrompre la circulation du sang dans un membre, en comprimant les vaisseaux sanguins contre les os par un serrage périphérique.
 Le garrot de Callander est un modèle de garrot multi-usages mis au point en 1940 par L. Dougal Callander, un chirurgien de Doncaster (Angleterre).

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Le garrot, ou lacet étrangleur, est une arme utilisée depuis l'Antiquité pour tuer par strangulation. Il a été utilisé jusqu'en 1974 par l'Espagne franquiste pour exécuter les condamnés à mort.

Culture et société

Littérature 
 Un léopard sur le garrot est un récit autobiographique de Jean-Christophe Rufin, publié en .

Monuments 
 La tout du Garrot ou tour de la Lanterne (), est une des trois tours du front de mer de La Rochelle, vestiges des fortifications médiévales qui protégeaient le port.